Osoby:
 Gerry Conway – brytyjski perkusista folkrockowy
 Hollis Conway – amerykański skoczek wzwyż
 John Horton Conway – angielski matematyk
 Kevin Conway – amerykański aktor i reżyser filmowy
 Lynn Conway – amerykańska specjalistka nauk komputerowych i wynalazca
 Mike Conway – brytyjski kierowca wyścigowy
 Stephen Conway – brytyjski historyk
Miejscowości w USA:
 Conway – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Conway – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Conway – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Conway – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Conway – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 Conway – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Conway – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Conway – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Conway – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
 Conway – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Conway – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Conway – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Horry
 Conway – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
Gminy w USA:
 Conway (ang. Conway Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Conway (ang. Conway Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Conway (ang. Conway Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Conway (ang. Conway Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Conway (ang. Conway County) – w stanie Arkansas